GART ist die Abkürzung für:
 Glycinamidribonukleotid-Transferase, ein Enzym, siehe Trifunktionelles Purinsyntheseprotein
 Graphics Address Remapping Table, ein Bauteil in Grafikkarten, siehe Accelerated Graphics Port#AGP-Begriffe

Gart ist der Familienname von:
 Natalija Sergejewna Gart (* 1983), russische Unternehmerin und Rennrodelfunktionärin
 Thiebolt Gart († nach 1554), elsässischer Dramatiker

Gart steht mittelhochdeutsch für:
 Garten, auch als Kurzbezeichnung für Gart der Gesundheit

Siehe auch:
 Garth
 Gard

Abkürzung